Der Begriff Torpedofisch kann sich beziehen auf:

 die Torpedobarsche
 die Zitterrochen (Torpedo)
 die Denisonbarbe

 eine Karte im Yu-Gi-Oh!-Sammelkartenspiel